Улица Киевян (, Киевская улица) — улица в Ереване, в административном районе Арабкир. Проходит от площади Барекамутюн (Дружбы), как продолжение улицы Грачьи Кочара до Большого Разданского моста, которым соединяется с улицей Ленинградян.

Одна из важнейших транспортных магистралей города.

История 
До середины 1950-х годов район улицы был малодоступной городской окраиной. Улица стала интенсивно застраиваться после введения в эксплуатацию Большого Разданского (Киевского) моста.

В 1981 году у выхода улицы к Площади Дружбы сооружена станция метро Барекамутюн.

Пересекающиеся улицы 

 Улица Барбюса
 Улица братьев Орбели
 переулок Киевян
 2-й переулок Киевян

Значимые объекты 
 Большой Разданский мост
 Станция метро Барекамутюн (Дружба)
 Академия государственного управления Республики Армения
 Школа № 63 имени Газароса Агаяна
 Бюст Газароса Агаяна
 Отделение 0028 «Айпоста»
 Телекомпания «Шант»
 Высшая квалификационная комиссия МОН РА
 Государственная инспекция по языку МОН РА

Известные жители 
  Аршам Шагинян (мемориальная доска)
 д. 2 — Гурген Айкуни (мемориальная доска)
 д. 5 — Карапет Мелик-Оганджанян (мемориальная доска), Ваграм Папазян (мемориальная доска),
 д. 7 — Ваграм Алазан (мемориальная доска), Рубен Варданян (мемориальная доска), Вагаршак Норенц (мемориальная доска),
 д. 10 — Рубен Паронян (мемориальная доска)
 д. 22 — 
 д. 24 — Григор Ханджян (мемориальная доска), Саркис Багдасарян (мемориальная доска), Саркис Мурадян (мемориальная доска), Сурен Сафарян (мемориальная доска), Мкртич Седракян (мемориальная доска).

Галерея

Литература 
Սերգեյ Ավագյան, Երևանի փողոցները, Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ», 2010—272 էջ։

Примечания

Ссылки 
Улицы Еревана